Govinda steht für:

 Govinda (Gottheit), eine Bezeichnung Krishnas im Hinduismus
 Govinda, der Freund Siddharthas, siehe Siddhartha (Hermann Hesse)
 Govinda (Verein), deutsche Hilfsorganisation

Govinda ist der Künstlername von:
 Govinda (Schauspieler) (Govind Arun Ahuja; * 1963), indischer Schauspieler

Govinda ist der Familienname folgender Personen:
 Anagarika Govinda (Ernst Lothar Hoffmann; 1898–1985), deutscher Buddhist, Autor und Ordensgründer
 Li Gotami Govinda (1906–1988), indische Künstlerin